Plain Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Plain Township (Indiana)
 Plain Township (North Dakota)
 Plain Township (Franklin County, Ohio)
 Plain Township (Stark County, Ohio)
 Plain Township (Wayne County, Ohio)
 Plain Township (Wood County, Ohio)